Deux saints catholiques portent le nom d'Alcmond (Alcmund en anglais), tous deux du  :
 Alcmond de Hexham
 Alcmond de Derby